Islington – sobborgo di Newcastle, nel Nuovo Galles del Sud
 Islington – sobborgo di Adelaide, nell'Australia Meridionale

 Stazione di Islington – stazione della metropolitana di Toronto, in Ontario

 Islington – villaggio della parrocchia di Saint Mary

 Islington – quartiere di Londra, in Inghilterra
 Islington – borgo di Londra, in Inghilterra
 Borgo metropolitano di Islington (Metropolitan Borough of Islington) – distretto di Londra, in Inghilterra, esistente dal 1900 al 1965
 Islington – villaggio del Norfolk, in Inghilterra